Frederiksen är ett vanligt danskt efternamn.

Kända personer med namnet Frederiksen
 Claus Hjort Frederiksen, dansk politiker 
 Erhard Frederiksen, dansk agronom
 Erik Frederiksen, dansk musiker 
 Fergie Frederiksen, amerikansk sångare
 Ib Frederiksen, dansk politiker
 Kirstine Frederiksen, dansk pedagog
 Lars Frederiksen, amerikansk musiker
 Mette Frederiksen, dansk politiker och Danmarks statsminister 2019-
 Niels Christian Frederiksen, dansk affärsman
 Philippa Frederiksen, dansk skådespelare
 Rudolf Frederiksen, dansk filmfotograf

Källor 

Sonnamn
Danska efternamn